Лоренсо Руис (; ) — филиппинский миссионер, католический святой, первый филиппинский святой.

Биография 
Лоренсо Руис родился в районе Манилы Бинондо, в семье китайца и филиппинки, оба родителя были католиками. Руис выучил китайский и тагальский языки. В детстве он был министрантом в церкви Бионондо, несколько лет обучался доминиканцами, затем получил должность каллиграфа.

Руис был женат, имел двух сыновей и дочь, работал клерком в церкви Бинондо. В 1636 году он был ложно обвинён в убийстве испанца, в результате чего ему пришлось бежать из Манилы. 10 января 1636 году он сел на корабль, направлявшийся на миссию в Японию. Другими миссионерами были священники Антонио Гонсалес, Гильермо Курте, Мигель де Аосараса, японский священник Висенте Сиводзука де ла Крус и прокажённый мирянин Ласаро.

В то время в Японии по властью сёгуната Токугава христиане подвергались жестоким гонениям. Вскоре после высадки миссионеров на Окинаве, они были схвачены, доставлены в Нагасаки и подвергнуты страшным пыткам (Цуруши) . 27 сентября 1637 года Руис был подвешен за ноги вниз головой, через два дня агонии он умер от удушья и потери крови. Все его спутники также погибли.

Прославление 
Лоренсо Руис и большая часть его спутников были беатифицированы папой Иоанном Павлом II 18 февраля 1981 года во время его визита в Манилу, канонизированы им же 18 октября 1981 года.

Днём памяти Лоренсо Руиса является 28 сентября.

См. также 
 16 японских мучеников
 Список святых, канонизированных папой римским Иоанном Павлом II

Примечания

Ссылки 
 St. Lorenzo Ruiz на Catholic.org

Святые Филиппин
Католические святые
Католические мученики
Христианские святые XVII века
Беатифицированные Иоанном Павлом II 
Канонизированные Иоанном Павлом II
Канонизированные в XX веке
Погребённые в море
Казнённые в Японии в XVII веке
Католические миссионеры
Доминиканцы Филиппин
Святые доминиканцы